Den Namen Wielandsberg führen folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Wielandsberg (Gemeinde Heidenreichstein) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Wielandsberg (Gemeinde Wilhelmsburg) in Niederösterreich